Chmelnice může označovat:

 chmelnice – pole pro pěstování chmele
 Chmelnice (Děčín) – část města Děčína
 Chmelnice (Praha) – lokalita na Žižkově v Praze
 Chmelnice (1983) – neformální sympozium výtvarných umělců na sklizené chmelnici u Mutějovic na podzim 1983
 Junior klub Na Chmelnici (zkráceně Chmelnice) – centrum hudby a kultury stojící mimo oficiální proud 80. let na pražském Žižkově

Související články 
 Chmeľnica